Герман Хаген:  (1889—1976) — немецкий географ.
 Хаген, Герман Август (1817—1893) — немецкий энтомолог.